

Patronyme 
Beckwith et De La Beckwith sont des noms de famille notamment portés par :

Beckwith
 Agnes Beckwith (1861-1951) : nageuse britannique, fille de Fred Beckwith
 Angie Beckwith (1881-?), phytopathologiste américaine  ;
 Charles Beckwith (1929-1994) : militaire américain ; 
 Christopher I. Beckwith (1945- ) : professeur du département de l'Asie centrale à l'Université d'Indiana à Bloomington.
 Fred Beckwith (1821-1898) : nageur britannique
 George Beckwith (1753-1823) : général britannique ;
 James Carroll Beckwith (1852-1917) : peintre américain ;
 John Charles Beckwith (1789-1862) : officier britannique ;
 , (1898–1975), descendante d'Abraham Lincoln ;  
 Nikole Beckwith (-), réalisatrice américaine.

De La Beckwith
 Byron De La Beckwith (1920-2001) : meurtrier d'extrême droite.

Toponyme 

 , ville de l'Ontario, au Canada

Médecine 
 Syndrome de Beckwith-Wiedemann :  maladie génétique.
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme